A74, A-74 ou A.74 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Domaine militaire 
 , un navire océanographique de recherche de la Marine indienne.

Glaciologie 
 Iceberg A-74 - Un grand iceberg antarctique, apparu le 26 février 2021 à la suite d'une fracture dans la barrière de Brunt.

Jeux 
 Défense Benoni, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Autres infections à chlamydia, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique
 Fiat A.74, moteur d'avion italien.

Autoroutes
  Autoroute espagnole A-74, autoroute en projet qui reliera Barreiros à San Cibrao ;
  Autoroute néerlandaise A74 reliant Venlo à la frontière allemande.

Route
  Route britannique A74 reliant Viewpark à Glasgow en Écosse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres